Kabinett Guebuza steht für folgende Regierungen Mosambiks:
 Kabinett Guebuza I
 Kabinett Guebuza II (2010 bis 2015)